Bruno Kneubühler (Zúrich, Suiza, 3 de diciembre de 1946) es un expiloto suizo de motociclismo.

Durante su carrera, compitió en cada clase del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 50 cc hasta 500 cc. En su primera temporada mundialista en 1972, Kneubühler terminó la temporada de 500cc en el tercer lugar detrás de los pilotos del equipo MV Agusta Giacomo Agostini y Alberto Pagani. También ganó el Gran Premio de España de 350cc en el circuito de Montjuich, terminando delante de Renzo Pasolini y János Drapál. Un año después, demostró su versatilidad en el Gran Premio de España de 1973 al obtener el segundo lugar en las categorías de 50cc, 250cc y 500cc. En el TT neerlandés de 250cc de 1974, él consiguió un segundo lugar delante del futuro tricampeón del mundo Kenny Roberts en la primera carrera del piloto americano. Tuvo su mejor año en 1983 cuando ganó dos carreras y terminó segundo detrás de Ángel Nieto en la categoría de 125cc.

Mientras que él nunca ganó un campeonato, él acabó en el segundo lugar tres veces, ganando 5 carreras y consiguiendo 33 podios. Se retiró en 1989 a la edad de 43 años. Su larga carrera mundialista lo vio competir contra muchos campeones desde Giacomo Agostini a Mick Doohan. Kneubühler vuelve ahora a las carreras clásicas con una Yamaha TZ 350 participando en la International Classic Grand Prix series en carreras como las 24 Horas de Le Mans.

Resultados en el Campeonato del Mundo 

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suiza
Nacidos en Zúrich